Alessandro Farnese ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Farnese (1468–1549), ab 1534 Papst, siehe Paul III.
 Alessandro Farnese (Kardinal) (1520–1589), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Politiker, Kardinal
 Alessandro Farnese (1545–1592), italienischer Feldherr und Diplomat in spanischen Diensten, Herzog von Parma und Piacenza
 Alessandro Farnese (1610–1630), Sohn von Ranuccio I. Farnese
 Alessandro Farnese (1635–1689), italienisch-spanischer Feldherr, Prinz von Parma und Piacenza